Ramba (Huristak), een plaats in Indonesië
Ramba (Sosa), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing